Leiocolea är ett släkte av bladmossor som först beskrevs av Karl Müller, och fick sitt nu gällande namn av Hans Robert Viktor Buch. Enligt Catalogue of Life ingår Leiocolea i familjen Jungermanniaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Lophoziaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor
Leiocolea